Eötvös steht für:

 Eötvös (Einheit), Maßeinheit der Geophysik
 Eötvös-Effekt, Trägheitskraft der klassischen Mechanik
 Eötvös-Zahl, Kennzahl der Strömungsmechanik

Eötvös ist der Familienname folgender Personen:

 Ilona von Eötvös (1880–1945), ungarische Alpinistin, siehe Ilona und Rolanda von Eötvös

 Loránd Eötvös (1848–1919), ungarischer Mathematiker und Geophysiker
 Nikolaus Eötvös de Vásaros-Námeny (1716–1782), k.k. Generalmajor
 Péter Eötvös (* 1944), ungarischer Komponist und Dirigent
 Rolanda von Eötvös (1878–1953), ungarische Alpinistin, siehe Ilona und Rolanda von Eötvös
 Zoltán Eötvös (1891–1936), ungarischer Eisschnellläufer

Siehe auch:
 Eötvössche Regel, Regel für die Oberflächenspannung einer Flüssigkeit
 Eötvös-Loránd-Universität, Universität in Budapest